Mittelrhein steht für:
 Mittelrhein, ein geografischer Abschnitt des Rheins
 Mittelrheingebiet, eine streng naturräumliche Gliederung des Rheinischen Schiefergebirges
 Mittelrhein (Weinanbaugebiet), ein deutsches Weinanbaugebiet
 Ritterkanton Mittelrhein, ein Kanton der Reichsritterschaft am Rhein
 Generalgouvernement Mittelrhein, provisorische Verwaltungseinheit im Jahr 1814
 Forum Mittelrhein, ein Einkaufszentrum in Koblenz
 Rein da Medel, längster Quellfluss des Rheins (alte Bezeichnung)

Siehe auch:

 Oberes Mittelrheintal, Mittelrheinisches Becken, Unteres Mittelrheingebiet, naturräumliche Einheiten innerhalb des Mittelrheingebiets
 Welterbe Kulturlandschaft Oberes Mittelrheintal, zwischen Bingen/Rüdesheim und Koblenz